Baise ist ein mehrdeutiger Begriff:
 verbreitete Fehlschreibung für Bose (Guangxi), eine Stadt in der Volksrepublik China;

Baise ist der Familienname von
 Louis Baise (* 1927), südafrikanischer Ringer

Siehe auch:
 Baize
 Baïse (Begriffsklärung)
 Baisse